Musoniola är ett släkte av bönsyrsor. Musoniola ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Musoniola